Дрейфовая скорость — средняя скорость движения частиц, например, электронов, приобретаемая в результате воздействия электрического поля.

В общем случае электрон беспорядочно движется в проводнике со скоростью Ферми. Приложение к проводнику электрического поля вызывает небольшой дрейф беспорядочно движущихся электронов в определённом направлении.

Поскольку электрический ток пропорционален дрейфовой скорости, а та, в свою очередь, при не слишком сильных полях пропорциональна напряжённости внешнего электрического поля, закон Ома можно записать для дрейфовой скорости , м/с:
,
где  — подвижность электронов, м²/(В·с), а  — напряжённость электрического поля, В/м. При полях порядка 106-107 В/м и выше подвижность перестаёт являться константой, а  насыщается на уровне  105 м/c.  

Физика конденсированного состояния